Downieville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Downieville (Colorado)
 Downieville (Kalifornien)
 Downieville (Pennsylvania)